Der Begriff Roschitz bezeichnet:

 Roschitz (Neuhausen/Spree), Gemeindeteil im Ortsteil Groß Oßnig der Gemeinde Neuhausen/Spree im Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 der Nachname von Karlheinz Roschitz